wiewiórki – podrodzina zwierząt zaliczana do rodziny wiewiórkowatych, rzędu gryzoni

Lokalizacje w Polsce 
 Wiewiórki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Płużnica 
 Wiewiórki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Wiewiórki – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Barlinek